Текеев — тюркская фамилия
 Текеев, Иманбек — киргизский юрист, председатель Главного суда Киргизской АССР.
 Текеев, Ислам Борисович (1996) — российский боксёр.